Nay kan syfta på:

 Nay – en österländsk flöjt, se Ney

Geografi

Frankrike 

 Nay, Manche – en kommun i Département de la Manche, 
 Nay, Pyrénées-Atlantiques – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques